Hemmet kan syftya på:

 Hemmet, Drottningholm – en byggnad på Drottningholms slottsområde, Lovön, Uppland
 Hemmet för gamla – ett äldreboende beläget mitt i Viloparken i södra Stockholm
 Hemmet (låt) – en låt av det svenska proggbandet Hoola Bandoola Band från 1971
 Hemmet (pjäs) – en pjäs av Kent Andersson i en teatertrilogi med premiär på Göteborgs stadsteater på 1960-talet